Сайед — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сайед, Ахмед (более известный, как Зизо; род. 1996) — египетский футболист.

Составные фамилии 
 Аль-Сайед, Мухаммед (род. 1981) — катарский шахматист, гроссмейстер (2009).
 Сайед Кастро, Аиша (нередко просто Аиша Сайед; род. 1989) — доминиканская скрипачка и альтистка.

См. также 
 Ахмед Лютфи Эль-Сайед (1872—1963) — египетский интеллектуал, деятель антиколониального движения, первый ректор Каирского университета.